Юлия Вильгельмина Эмилия Га́ген-Шварц (; 27 октября 1824, Прангли — 20 октября 1902, Юрьев) — представительница западно-европейской художественной школы XIX века, проживавшая в Лифляндии, дочь художника Августа Маттиаса Хагена; жена астронома Людвига Эдуардовича Шварца; невестка профессора Бернгарда Августовича фон Кербера: тетушка вице-адмирала Людвига Бернгардовича фон Кербера.

Биография 

Немецко-балтийская художница — портретистка. Старшая дочь живописца Августа Маттиаса Хагена.

Родилась на острове Прангли в Эстляндии. В этот момент отец — художник-пейзажист из Дерпта — вместе с матерью, находившейся на сносях, отправился на остров на зарисовки. Внезапно начались роды. По преданию, такая опрометчивость родителей стоила жизни её брату-близнецу. 

Девочка рано проявила интерес к рисованию, и отец с радостью взялся за её обучение. Окончив гимназию, девушка поступила в Рисовальную школу при Дерптском университете, которой в то время руководил её отец. В отличие от отца Юлия увлеклась портретной живописью и со временем стала талантливой портретисткой.

После успешного окончания Школы Юлия получила именную университетскую стипендию Стефана фон Вильбуа и в 1848 году на три года уехала учиться в Германию. Формально университет командировал её для копирования картин старых мастеров, но настоящей целью было продолжение учёбы. Училась в Дрездене у Христиана Фридриха Гонне, а затем продолжила учёбу в Мюнхене в мастерской Иоганна Морица Ругендаса.

Спустя три года Юлия ненадолго вернулась в Дерпт. Вскоре молодая художница получила новый грант для поездки за границу, ей была вручена именная стипендия императора Николая I с правом трехгодичного продолжения обучения в Италии. В этой поездке её сопровождал отец. Слепнущий художник воспользовался случаем, чтобы в Италии поправить зрение. Юлия училась в мастерской известного немецкого жанрового живописца и портретиста Августа Риделя, который с 1832 года жил и работал в Риме.

В 1854 году тридцатилетняя Юлия вернулась в родную Ливонию уже вполне состоявшейся художницей, картины которой были хорошо известны в Европе и выставляются в европейских салонах. Почти сразу она вышла замуж за известного астронома Людвига Шварца. Под фамилией Гаген-Шварц она и осталась в истории живописи.

Вскоре после свадьбы Юлия вместе с мужем отправилась в длительную экспедицию Русского Географического общества. Экспедиция занималась изучением минеральных богатств и составлением подробной карты Юго-Восточной Сибири. С небольшим отрядом, с продолжительными стоянками супруги Шварц в горной местности проделали путь более чем в 600 верст. На всем пути художница непрерывно работала и вполне естественно, что в экспедиции из-под её кисти чаще всего выходили пейзажи. В 1858 году (в год возвращения из экспедиции) Юлия Гаген-Шварц стала первой женщиной, избранной членом Санкт-Петербургской Академии художеств. С тех пор она часто бывала в Петербурге, участвуя практически во всех столичных и национальных выставках.

Юлия Гаген-Шварц умерла в родном Дерпте, переименованном в 1893 году в Юрьев, не дожив до своего 78-летия всего нескольких дней. Похоронили художницу на старом лютеранском кладбище рядом с отцом и мужем.

Творческое наследие художницы велико. Историки насчитали, что Гаген-Шварц написала более семисот портретов, не считая большого числа пейзажей.

Семья 
 мать Иоганна ур. фон Паумгартен (1802—1885);
 отец Август Маттиас Хаген (1794—1878);
 муж Людвиг Эдуардович Шварц (1822—1894);
 сестра Готтон Берта Августина фон Кербер (1832—1912).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Копытов Г. А. Керберы. Фамильный код. XIV—XXI вв. книга первая // изд. «Петербург — XXI век». 2013 
 ЖЗЛ (ИЗ ЛИВОНИИ С ЛЮБОВЬЮ Часть 2 — АВГУСТ МАТТИАС ХАГЕН.) 
 Epp Preem Julie Hagen-Schwarz 1824—1902.//Mart Sander Tallinn 2009.

Художники Эстонии
Похороненные на кладбище Вана-Яани